Christophe-Philippe Oberkampf, industriel français d'origine allemande, créateur de la toile de Jouy
 Émilie Oberkampf, sa fille, pionnière de l'école maternelle
 Oberkampf, un quartier à Paris (avec la rue Oberkampf)
 Oberkampf, une station de métro à Paris, sur les lignes 5 et 9 
 Oberkampf, un groupe de rock français